Primera División 1933 – torneo di calcio argentino organizzato dalla Asociación Argentina de Football
 Primera División 1933 – torneo di calcio argentino organizzata dalla Liga Argentina de Football
 Primera División 1933 – torneo di calcio cileno
 Primera División 1933 – torneo di calcio costaricano